Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Pietkiewicz – polski pisarz i publicysta 
 Antoni Pietkiewicz – polski inżynier, przedsiębiorca i polityk
 Beata Pietkiewicz – litewska polityk i działaczka samorządowa, poseł na Sejm
 Edward Pietkiewicz – polski dyplomata i pisarz
 Janusz Pietkiewicz – polski impresario, animator kultury, działacz samorządowy
 Jerzy Pietkiewicz – katolicki duchowny
 Jerzy Pietkiewicz – polski nauczyciel i polityk, poseł na Sejm
 Kazimierz Pietkiewicz (działacz polityczny) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Kazimierz Pietkiewicz (etnograf) – polski etnograf
 Mirosław Pietkiewicz – polski organista